Гражданский альянс () — центристская политическая партия Кипра, образованная в 2013 году. Выступает за объединённую республику Кипр и отвергает федерацию греческой и турецкой частей Кипра. Выступает против программы жёсткой экономии и против приватизации государственных активов.

История 
Гражданский альянс был основан 28 апреля 2013 года. В учредительном собрании партии приняли участие члены АКЭЛ, Демократической партии и Европейской партии, которые вступили в Гражданский альянс.

Участие в выборах

Парламентские выборы

Президентские выборы

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Политические партии Кипра
Европейская демократическая партия